Niedersächsische Landesbühne steht für:

 Niedersächsische Landesbühne Hannover, Theater in Hannover
 Landesbühne Niedersachsen Nord (LBNN), Theater in Wilhelmshaven